Grote leempriemkever
 Kleine leempriemkever